|-
| 33801 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33802 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 33803 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33804 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33805 - ||  || 7 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 33806 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33807 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33808 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33809 - ||  || 13 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33810 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33811 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33812 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33813 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33814 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33815 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33816 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33817 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33818 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33819 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33820 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33821 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33822 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33823 - ||  || 3 februarie 2000 ||  || , 
|-
| 33824 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33825 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33826 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33827 - || 2000 ED || 1 martie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33828 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33829 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33830 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33831 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33832 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33833 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 33834 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33835 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 33836 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33837 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33838 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33839 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33840 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33841 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33842 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33843 - ||  || 11 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 33844 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33845 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33846 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33847 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33848 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33849 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33850 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33851 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33852 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33853 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33854 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33855 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33856 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33857 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33858 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33859 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33860 - ||  || 30 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33861 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33862 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33863 Elfriederwin ||  || 5 mai 2000 ||  || E. Schwab Jr., R. M. Stoss
|-
| 33864 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33865 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33866 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33867 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33868 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33869 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33870 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33871 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33872 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33873 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33874 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33875 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33876 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33877 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33878 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33879 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33880 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33881 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33882 - ||  || 4 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33883 - ||  || 27 mai 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 33884 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33885 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33886 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33887 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33888 - ||  || 29 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33889 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33890 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33891 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33892 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33893 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33894 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33895 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33896 - ||  || 30 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33897 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33898 - ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33899 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 33900 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-